

Населені пункти та їхні частини
 Вітково — місто в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Вітково — гміна в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Вітково — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітково — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітково — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітково — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вітково — село в гміні Рацьонж Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Вітково — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Вітково — колонія в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Вітково — лісова осада в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки